Ключки — колишнє село в Харківському районі Харківської області.
 Ключки — село в Красногородському районі Псковської області РФ.
 Ключки — село в Опочецькому районі Псковської області РФ.
 Ключки — село в СЧеліжаровському районі Тверської області РФ.